Federica Mogherini – politica italiana
 Flavio Mogherini – scenografo, costumista e regista italiano